Вентроса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 72,93 км². Население — 59 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de Ventrosa de la Sierra

Муниципалитеты Риохи